Une route nationale est, principalement dans plusieurs pays d’Afrique, d'Amérique ou d’Europe, une route importante qui traverse tout ou une partie du pays.

Le terme de route nationale est utilisé : 
 en Algerie ;
 en Belgique ;
 au Burkina Faso ;
 au Canada ;
 en République du Congo ;
 en RDC ;
 en Estonie ;
 en France ;
 au Gabon ;
 en Haïti
 au Luxembourg ;
 au Maroc ;
 au Niger ;
 au Sénégal ;
 en Suisse ;
 en Tunisie ;
à Madagascar